Международный аэропорт «Ро́щино» имени Д. И. Менделеева — международный аэропорт  Тюмени. Расположен в Тюменской области в 13 км к западу от Тюмени. Официальное название аэропорта — «Рощино», название эксплуатанта аэропорта — ОАО «Новапорт».
Является базовым аэропортом для авиакомпаний «ЮТэйр» и «Ямал». Имеет статус аэропорта федерального значения. В январе 2017 открылся новый терминал. Аэропорт «Рощино» является центром стыковочных рейсов Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и ХМАО-Югры.

Общие сведения 
Аэродром допущен к приему следующих ВС: Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Ан-124 (для осуществления посадки/взлета необходим единоразовый спец.допуск), Ан-148, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, Ил-18, Ил-76, Ил-86, Як-40, Як-42, Sukhoi Superjet 100, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 747, самолеты семейства Airbus A320, Airbus A330, ATR 42, ATR 72, Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ), SAAB-340, Embraer-145,170,190,195 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

Аэродром включает в себя две искусственные взлетно-посадочные полосы (ИВПП). ИВПП-2 (03/21) размером 3003×45 м оснащена светосигнальным оборудованием ОВИ-1 и имеет средства посадки ВС с обоих направлений, (PCN) 74/R/C/X/T. ИВПП-1 (12/30) размером 2704х50, оборудована системой светосигнального оборудования ОМИ c обоих направлений, (PCN) 42/R/C/W/T.

Терминал аэропорта 
Старый терминал построен в 1968 году для обеспечения пассажирского грузопотока, возросшего в связи с развитием нефтегазового комплекса. В 1998 году здание аэровокзала было реконструировано, организован международный терминал. 

В 2016 году, в рамках реконструкции воздушной гавани, старое здание аэровокзала было полностью демонтировано и на его месте возвели новый, современный терминал общей площадью более 27 тыс. кв. м.

В первой половине 2022 года начнется строительство второй очереди терминала, завершить реконструкцию должны до 2025 года. Общая площадь терминала составит 45 000 тыс. кв. м. Таким образом, площадь увеличится в полтора раза.

История 
 1953—1960 —Строительство нового аэропорта, способного принимать тяжелые самолеты типа Ан-22, Ан-12 для перевозки народно-хозяйственных грузов на север Тюменской области. Для обеспечения пассажирских авиаперевозок в аэропорту базируются самолеты Ан-24
 1964 — Аэропорт получил название "Рощино".
 1966 — В аэропорту Рощино сдана в эксплуатацию первая взлетно-посадочная полоса (ВПП) из струнобетона, начато строительство наземных сооружений.
 1968 — Авиаэскадрильи Ли-2 и Ан-24 перебазировались из Плеханово в Рощино. Введен в эксплуатацию новый терминал Рощино.
 1971 — Введена в эксплуатацию гостиница «Лайнер». Указом Президиума Верховного Совета СССР Тюменское управление гражданской авиации награждено орденом Трудового Красного Знамени.
 1972 — Выполнен первый рейс на самолете Ту-134 по маршруту Тюмень-Внуково-Тюмень.
 1973 — Начал полеты Ан-26.
 1977 — Выполнен первый рейс на самолете Ил-76 по маршруту Тюмень-Надым.
 1978 — Введен в строй ангар для ремонта и технического обслуживания воздушных судов.

 1976 — Взлетно-посадочная полоса оснащена современным радио и светотехническим оборудованием. Выполнен первый рейс на самолете Ту-154 по маршруту Тюмень-Москва-Тюмень.
 1988 — Выполнен первый международный рейс по маршруту Тюмень-Киев-Брандт (Германия)-Киев-Тюмень.
 1993 — Произошел единственный случай захвата самолета в Рощино. Угонщик провел 12 лет в шведской тюрьме. 
 1994 — Начались регулярные полеты в Германию по маршруту Тюмень-Штутгарт-Тюмень.
 1997 — 10 июля зарегистрировано новое авиационное предприятие — открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино». Бессменным генеральным директором предприятия до 2016 года являлся ветеран тюменской авиации В. Н. Поляков. Принята программа реконструкции аэропорта до 2005 года.
 2002 — Заменена светосигнальная система. Расширена до проектных размеров рулежная дорожка № 3 (РД-3). Восстановлена ВПП-1 на участке РД-3 — РД-4 с проведением исследования прочностных характеристик и подтверждения годности к приему самолетов I класса (Ту-154, Ил-76).
 2004 — Полностью завершена реконструкция ВПП-1. Открытие международного терминала.
 2005 — Завершена реконструкция ВПП-2. Открылось новое багажное отделение.
 2012 — Начало строительства нового пассажирского терминального комплекса. 
 2014 — Крупнейших аэропортовый холдинг ООО «Новапорт» приобрел 100 % акций ОАО «Аэропорт Рощино» (Тюмень). Проведен капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы № 2 и рулежных дорожек.
 2015 — 27 января Аэропорт Тюмень «Рощино» стал первым в России, который обеспечивает прием воздушных судов по спутниковой навигационной системе точного захода на посадку GPS/ГЛОНАСС . Успешное приземление осуществил Boeing-737(800) авиакомпании «Сибирь».
 2017 — 17 января состоялось торжественное открытие Аэровокзального терминала после проведения реконструкции. Пропускная способность увеличилась вдвое, возросло количество стоек регистрации, расширены зоны ожидания, организована отдельная трансфертная зона для пересадки пассажиров с рейса на рейс, работают пять телескопических трапов для посадки пассажиров в самолет.
2018 — 31 мая  Федеральным агентством воздушного транспорта РФ (ФАВТ) выдано разрешение на прием Аэропортом (Рощино) двухпалубного широкофюзеляжного самолёта типа Airbus A330. 14 ноября в Свидетельство о государственной регистрации аэродрома Тюмень (Рощино) внесена запись о пригодности его к эксплуатации воздушных судов типа Boeing 747-400/400F.
 2019 — 31 мая аэропорту присвоено имя Д. И. Менделеева, в октябре первый рейс совершил Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" по маршруту Тюмень-Екатеринбург. 30 октября перед въездом в аэропорт был установлен памятник самолету Ту-134 (бортовой номер CCCP-65012).
 2021 — Введен в эксплуатацию новый цех бортового питания. Площадь объекта составила 1324 кв.м.

Развитие 
 2020 — Дан старт строительству нового ангарного комплекса для технического обслуживания двух воздушных судов по заказу а/к "Ямал". Новый ангарный комплекс будет рассчитан для одновременного размещения двух ВС типа А-320/321/
 2020 — Дан старт строительству нового командно-диспетчерского пункта (КДП). Строительство и оснащение ведет АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
 2023 — Начало реконструкции и расширения площади аэровокзала.
 2023 — Начало строительства нового отеля рядом с терминалом аэропорта. Это будет шестиэтажное здание на 129 номеров. Оператором станет сеть Hilton.
 2023 — Реконструкции ВПП № 1 с заменой светосигнального оборудования до требований ИКАО (Международная организация гражданской авиации) с направления «курс 300» до II категории, с направления «курс 120» до I категории системы посадки воздушных судов.

Статистика 

(Источник — годовые отчеты АО «Аэропорт Рощино», за 2010 год, за 2011 год, за 2012 год, за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год, 2016 год, 2017 год

Авиакомпании и направления 
В 2016 году маршрутная сеть аэропорта состояла из 49 направлений, среди которых 11 были международными. В аэропорту на регулярной основе работало 20 авиакомпаний.

В 2017 году авиакомпания Ямал стала базовым перевозчиком аэропорта Рощино. Второй базовой авиакомпанией аэропорта является Utair.

На данный момент маршрутная сеть Рощино расширяется ежемесячно.

Транспортное сообщение 

До аэропорта (и наоборот) можно добраться автобусами: 

№10 "Авиаэкспресс" по маршруту Автовокзал — Ж/д вокзал — Аэропорт. Первый рейс в 04:30, последний – 22:00; интервал движения – 30 минут. Время в пути от автовокзала  – 55 минут, от жд вокзала – 40 минут. Стоимость проезда –  29₽, багаж – 29₽.  

№ 141 по маршруту Сквер им. Немцова — Аэропорт — с. Луговое. В день совершает 8 рейсов. Время в пути – 50 минут. Стоимость проезда –  29₽, багаж – 29₽. 

Стоимость такси, в среднем, до центра города – 350₽. Время в пути 20 минут. 

От входа в аэровокзал несколько раз в день отправляются шаттлы до Кургана.

Происшествия 

2 апреля 2012 года в 05 час 33 мин. московского времени в 16 км западнее центра Тюмени вблизи деревни Горьковка вскоре после взлёта из аэропорта Рощино (в 4 км от торца ВПП) потерпел катастрофу пассажирский самолёт ATR-72 (бортовой номер VP-BYZ) авиакомпании «ЮТэйр», совершавший рейс ЮТ-120 Тюмень — Сургут. На борту находилось 39 пассажиров и 4 члена экипажа. 33 человека погибло.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Рощино

Аэропорты Тюмени
Аэропорты России, названные в честь людей